На веб-сайті агрегатора рецензій Rotten Tomatoes фільм має рейтинг 100%, якщо кожна професійна рецензія, записана веб-сайтом, оцінюється як позитивна, а не як негативна. Відсоток базується на рецензіях на фільм, зібраних веб-сайтом і оцінених як позитивні чи негативні, і, коли всі сукупні рецензії позитивні, фільм отримує 100% рейтинг. Нижче наведено фільми зі 100% рейтингом, були рецензованими принаймні двадцятьома кінокритиками. Багато з цих фільмів отримали широке визнання критиків і часто вважаються одними з найкращих фільмів, коли-небудь знятих. Деякі з цих фільмів також включено до списку 100 років... 100 фільмів AFI. Є й такі, що не входять до цього списку, але мають надзвичайно високі оцінки від експертів. На сьогодні Leave No Trace є рекордсменом сайту з рейтингом 100% і 251 позитивним відгуком.

Рейтинг 100% є дуже нестійким і його легко зіпсувати навмисно, надсилаючи негативну рецензію. Наприклад, Lady Bird спочатку отримав 100% рейтинг на основі 196 позитивних рецензій, але, згодом, кінокритик Коул Сміті написав негативну рецензію через надто ідеальний рейтинг фільму. Це, вочевидь, атоматично понизило загальну оцінку фільму. На сьогодні Lady Bird має рейтинг 99% із 395 позитивними відгуками та 4 негативними. Анімаційний фільм Паддінгтон 2 також тішився ідеальним рейтингом з моменту виходу в 2017 році, аж поки кінокритик Едді Гаррісон не опублікував негативну рецензію в червні 2021 року. Фільм має рейтинг 99% з 252 відгуками, з двома негативними відгуками, один з яких від вищезгаданого критика. На рейтинг 100% також може вплинути повторне відкриття негативних рецензій, як у випадку з Citizen Kane, коли 80-річна негативна рецензія від Chicago Tribune вплинула на колишній рейтинг 100% зі 115 рецензіями.

Примітки 

Кінематографічні рейтинги